Черноглазовка — название населённых пунктов:

Россия 
 Черноглазовка — деревня в Таврическом районе Омской области.

Украина 
 Черноглазовка — село в Юрьевском районе Днепропетровской области.
 Черноглазовка — село в Козельщинском районе Полтавской области.
 Черноглазовка — село в Полтавском районе Полтавской области.
 Черноглазовка — село в Золочевском районе Харьковской области.